Ю́рий Мака́ров:
 Макаров, Юрий Анатольевич (1943—2019) — российский ветеринар, академик РАН.
 Макаров, Юрий Борисович (род. 1970) — советский и украинский футболист.
 Макаров, Юрий Викторинович (1933—2009) — председатель Дзержинского городского исполкома. 
 
 Макаров, Юрий (Георгий) Георгиевич (1921—1992) — художник, один из самых известных иллюстраторов советской научной фантастики.